Sixx steht für 

Fernsehsender:

Sixx, deutscher Fernsehsender
Sixx Austria, Sender für Österreich
Sixx Schweiz, Sender für die Schweiz
Sixx ist der Künstlername von:

Nikki Sixx (* 1958), US-amerikanischer Musiker, Gründer und Bassist der Glam-Metal-Band Mötley Crüe

Siehe auch:

Sixx:A.M., ein Soloprojekt des Mötley-Crüe-Bassisten Nikki Sixx